Kuglački klub "Promet" (KK "Promet"; KK "Promet" - Split; Promet Split; Promet) je muški kuglački klub iz Splita, Splitsko-dalmatinska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u "2. hrvatskoj kuglačkoj ligi - Jug", ligi trećeg stupnja hrvatske kuglačke lige za muškarce.

O klubu 
KK "Promet" je osnovan 1966. godine, kao kuglački klub djeltnika gradskog prijevozničkog poduzeća "Promet Split". Osamostaljenjem Hrvatske, klub se ligaški natjecao u "1. B HKL - Jug" (od sezone 1996./97. do 2000./01.), "2. HKL - Jug" i "3. HKL - Jug".

Uspjesi

Ekipno 
 1. B HKL - Jug 
 doprvak: 1999./2000. 

 2. HKL - Jug 
 doprvak: 2016./17. 

 3. HKL - Jug 
 prvak: 2009./10., 2014./15.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Promet Split

Vanjske poveznice 
 aplikacija.kuglanje.hr, Promet - 810105 
 aplikacija.kuglanje.hr, Promet 
 kuglanje.hr, Promet 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB PROMET - SPLIT 
 sss.hr, Splitska savez športova, "Sportski godišnjaci"

Izvori  
 
 poslovna.hr, Kuglački klub Promet - Split 
 fininfo.hr, KK "PROMET" - SPLIT 
 bisnode.hr, Kuglački klub "Promet" - Split 
 mojatvrtka.net, Kuglački klub Promet - Split 
 companywall.hr, KK "PROMET" - SPLIT 
 infobiz.fina.hr,Kuglački klub "Promet" - Split 
  
 

Promet
Kuglanje u Splitu